Charles Peyssonnel, 1640-1720, médecin.
 Jean-André Peyssonnel, 1694-1759, médecin et naturaliste.
 Claude-Charles de Peyssonnel, 1727-1790, diplomate et écrivain.
 Charles de Peyssonnel, 1700-1757, avocat.